Сергей Трухачёв:
 Трухачёв, Сергей Митрофанович (ок. 1777 — ок. 1845) — генерал-майор (1816).
 Трухачёв, Сергей Михайлович (1879—1942) — русский военачальник, генерал-майор Генштаба.